Der Zehnkampf (auch Dekathlon, von  déka ‚zehn‘ und  áthlos bzw.  áthlon ‚Heldentat‘; ) ist ein sportlicher Leichtathletikwettbewerb, bei dem in Form eines Mehrkampfes innerhalb von zwei Tagen zehn Einzelwettkämpfe in verschiedenen Disziplinen ausgetragen werden. Deren Ergebnisse werden nach einer Punktetabelle umgerechnet, die sich am jeweiligen Weltrekord orientiert; der gültige Weltrekord in jeder Einzeldisziplin wird jeweils mit rund 1200 Punkten angesetzt. Sieger ist der Sportler mit der höchsten Punktesumme aus allen zehn Teildisziplinen. Zehnkämpfe werden bei internationalen Meisterschaften nur von männlichen Sportlern der Altersgruppen Jugend, Junioren und Männer mit gleichen Disziplinen und Reihenfolge durchgeführt. Die vier Lauf-, drei Sprung- und drei Wurfdisziplinen erfordern große Vielseitigkeit und Ausdauer der Sportler. Deshalb wird der Zehnkampf auch die Königsdisziplin der Leichtathletik genannt.

Die zehn Einzeldisziplinen:
 Erster Tag: 100-Meter-Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, 400-Meter-Lauf
 Zweiter Tag: 110-Meter-Hürdenlauf, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf, 1500-Meter-Lauf

Der Zehnkampf mit diesen Einzeldisziplinen ist seit 1912 Bestandteil der Olympischen Spiele.

Mit Stand 2018 wird der Zehnkampf bei internationalen Höhepunkten nur für Männer ausgetragen. Erst seit Jahresbeginn 2005 wird von World Athletics auch ein Weltrekord für Frauen offiziell geführt, da im Frauensport traditionell Siebenkampf betrieben wird.

Geschichte 
Der Mehrkampf war als Fünfkampf Bestandteil der Olympischen Spiele der Antike, wurde aber in der Entstehungszeit der modernen Leichtathletik, ab ca. 1860, noch nicht betrieben. Bei den Olympischen Spielen 1904 fand ein Vielseitigkeits-Zehnkampf statt. Dessen Disziplinabfolge wies schon große Ähnlichkeit mit dem zu den Olympischen Spielen 1912 eingeführten heutigen Zehnkampf auf.

Die Auswahl der Disziplinen und die Reihenfolge ist seitdem unverändert.

Die ersten Zehnkämpfe nach diesen Regeln wurden 1911 ausgetragen. Am 15. Oktober fand als Test für die Olympischen Spiele 1912 in Stockholm ein Zehnkampf mit drei Teilnehmern statt, der an einem Tag ausgetragen wurde. Gleichzeitig fand in Münster die 1. Zehnkampfmeisterschaft der Deutschen Sportbehörde für Athletik (DSBfA; Vorläufer des Deutschen Leichtathletik-Verbandes) statt. Sieger in Münster wurde Karl Halt (5060 Punkte).

Der erste olympische Zehnkampf 1912 wurde wegen der großen Teilnehmerzahl auf drei Tage aufgeteilt.

Das Gesamtergebnis eines Zehnkampfs wird nach der Punktewertung ermittelt. Die Bewertungstabelle wurde mehrfach geändert; es existieren Tabellen von 1912, 1920, 1936, 1952, 1964 und 1985. Dabei wurde auch die Gewichtung der einzelnen Disziplinen verändert, so dass in der Statistik frühere Bestleistungen bei nachträglicher Umrechnung oft eine höhere Punktzahl als spätere Leistungen ergeben.

Mehrere Zehnkämpfer der Frühzeit wurden später als Sportfunktionäre bekannt: Der spätere Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Avery Brundage (1887–1975), nahm bei den Olympischen Spielen 1912 im Zehnkampf teil (aufgegeben) und wurde im Fünfkampf Sechster. Der Olympiaachte 1912 im Zehnkampf, Karl Halt (später Karl Ritter von Halt; 1891–1964), wurde im Nationalsozialismus Reichssportführer und war später in der Bundesrepublik Präsident des Nationalen Olympischen Komitees.

Der Zehnkampf ist eine der zwei letzten Männerdisziplinen (neben 110-Meter-Hürdenlauf), die bei internationalen Höhepunkten nicht für Frauen ausgetragen werden (Stand: 2018); statt des Zehnkampfes gibt es für Frauen einen Siebenkampf. Seit 2004 finden Frauenzehnkämpfe statt, und World Athletics registriert Zehnkampfweltrekorde für Frauen.

Die bekannteste Mehrkampfveranstaltung der Saison ist das Mehrkampf-Meeting Götzis Ende Mai/Anfang Juni. Hier wurden drei Weltrekorde aufgestellt, 1980 und 1982 von dem Briten Daley Thompson und 2001 von dem Tschechen Roman Šebrle. In der Weltbestenliste der 50 besten Zehnkämpfer stehen zwölf Ergebnisse aus Götzis (Stand: Juni 2012).

Seit Anfang der 1990er Jahre werden sogenannte Jedermannzehnkämpfe veranstaltet. Sie folgen dem normalen Aufbau eines Zehnkampfs, weichen aber durch einige Erleichterungen, wie etwa niedrigere Hürden und geringe Anfangshöhen bei den Sprüngen, davon ab und bieten meist seitens des Veranstalters eine Betreuung und Anleitung, die auch Anfängern eine erfolgreiche Teilnahme erlaubt.

Meilensteine

Männer 
(in Klammern: Umgerechnete Punktezahl nach der seit 1985 gültigen Tabelle)
 Erste registrierte Leistungen:
 6903,92 Punkte (5386) Hugo Wieslander, (SWD), 15. Oktober 1911 in Göteborg
 6423 Punkte (5060) Karl Halt (GER), 15. Oktober 1911 in Münster
 Erster offizieller Weltrekord: 7485,61 Punkte (6162) Aleksander Klumberg-Kolmpere (EST), 16./17. September 1922
 Erster Zehnkampf über 7000 heutige Punkte, 8790,46 Punkte (7147) Hans-Heinrich Sievert (GER), 7./8. April 1934
 Erster Zehnkampf über 8000 heutige Punkte: 9121 (8010) Yang Chuan-Kwang (TAI), 27./28. April 1963
 Erster Zehnkampf über 8500 heutige Punkte: 8617 Punkte (8634) Bruce Jenner (USA), 29./30. Juli 1976
 Erster Zehnkampf über 9000 heutige Punkte: 9026 Roman Šebrle (CZE), 26./27. Mai 2001 beim Mehrkampf-Meeting Götzis

Frauen 
 Erster Zehnkampf: 4./5. September 2004 in Valga (Siegerin: Anu Teesaar (EST), 6411 Punkte)
 Erster Weltrekord: 8358 Punkte Austra Skujytė (LTU), 14./15. April 2005

Erfolgreichste Sportler 
 Zwei Olympiasiege
 Bob Mathias (USA), 1948 und 1952; mit 17 Jahren jüngster Leichtathletikolympiasieger, bis er 1968 von Maureen Caird abgelöst wurde
 Daley Thompson (GBR), 1980 und 1984
 Ashton Eaton (USA), 2012 und 2016
 Drei Weltmeistertitel
 Dan O’Brien (USA), 1991, 1993 und 1995
 Tomáš Dvořák (CZE), 1997, 1999 und 2001

Punkteformel 
Nach der seit 1985/2005 (Männer/Frauen) gültigen Punkteformel für den Zehnkampf werden die Punkte wie folgt berechnet:
 Punkte für Laufwettbewerbe: 
 Punkte für Wurf- und Sprungwettbewerbe: 

Die Variablen ,  und  haben von World Athletics je nach Wettkampf festgelegte Werte. Die Leistung  im entsprechenden Wettbewerb wird in der unten angegebenen Einheit angegeben.

Männer

Statistik

Medaillengewinner der Olympischen Spiele

Vielseitigkeits-Zehnkampf der Olympischen Spiele 1904 
Disziplinen: 100-Yards-Lauf, Kugelstoßen, Hochsprung, 880-Yards-Gehen, Hammerwurf, Stabhochsprung, 120-Yards-Hürdenlauf, 56-Pfund-Weitwurf, Weitsprung, 1 Meile.

Medaillengewinner der Weltmeisterschaften

Siehe auch 
 Medaillengewinner bei Olympischen Spielen
 Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften

Weltrekordentwicklung

Männer 
Das angegebene Datum nennt den Abschlusstag des Wettkampfes.

Die Summe der Weltrekordleistungen der jeweiligen Einzeldisziplinen (Stand 27. Juni 2021) ergibt einen Punktewert von 12.544.

Frauen 
Die Summe der Weltrekordleistungen der jeweiligen Einzeldisziplinen (Stand 27. Juni 2012) ergibt einen Punktewert von 13.372.

Weltbestenliste

Männer 
Alle Zehnkämpfer mit Ergebnissen von 8547 Punkten und mehr. Basis ist die seit 1985 gültige Punkteformel. Letzte Veränderung: 30. Mai 2022 (Datumsangaben jeweils für den zweiten Wettkampftag)

Frauen 
Es wird keine offizielle Weltbestenliste geführt.

Quellen 
Ewige Weltbestenliste von World Athletics, Zehnkampf Männer (englisch).
Ewige Weltbestenliste von World Athletics, Siebenkampf Frauen (englisch).
Leichtathletik-Jahres-Weltbestenliste bis Platz 20 (englisch).
Progression of World best performances and official IAAF World Records, 2003 Edition, Monaco, 2003, S. 209 ff. (englisch).
Zehnkampfteam Webseite (mobile Seite)

Literatur 
Christian Schenk, Siegfried Wentz: Zehnkampf verständlich gemacht, 1992, ISBN 3-7679-0395-4.
Frank Busemann: Aufgeben gilt nicht. Autobiografie, 2003, ISBN 3-9808147-5-0
 zurgams (Herausgeber): Zeitsprünge. 35 Jahre Mehrkampf-Meeting Götzis. Bucher Verlag, Hohenems 2009, ISBN 978-3-902679-23-9.

Weblinks 

 Punkte-Rechner für alle gängigen Leichtathletik-Mehrkämpfe auf Java-Basis.
 Mehrkampf-Punkterechner auf Leichtathletik.de.
 Offizielle mobile Seiten des deutschen Zehnkampf-Teams.

Fußnoten 

Leichtathletikdisziplin
Mehrkampfsportart